Doden ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Doden (* 1993), deutscher Handballspieler
 Wilhelm Doden (1919–1994), deutscher Ophthalmologe und Hochschullehrer